David Lescot (né en 1971), dramaturge et metteur en scène français, fils de Jean et frère de Micha ;
 Élie Lescot (1883-1974), homme politique haïtien, président de la République de 1941 à 1946 ;
 Jean Lescot (1938-2015), acteur français, père de David et de Micha ;
 Roger Lescot (1914-1975), diplomate, orientaliste et linguiste français ;
 Jean-Claude Lescot (mort en 1759), danseur français ;
 Micha Lescot, acteur français, fils de Jean et frère de David ;
 Pierre Lescot (1515-1578), architecte français ;
 Rémond Lescot (1594-1657), orfèvre parisien du , joaillier du roi Louis XIV.

Voie 
 Porte Lescot

Voir aussi 
 Hortense Haudebourt-Lescot (1785-1845), peintre française
 Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot (1761-1794), révolutionnaire belge

Homonymie de patronyme
Patronyme normand